Molekulska formula -{C18H14O9}- se može odnositi na:

 Fukofloretol A
 Trifukol